Альбин Курти (; , , СФРЮ) — косовский политик. Лидер партии «Самоопределение». Действующий премьер-министр Косова с 22 марта 2021 года. В прошлом — исполняющий обязанности премьер-министра (2020), ранее — премьер-министр Косова с 3 февраля по 25 марта 2020 года. До и во время Косовской войны в 1999 году — студенческий лидер и политический заключённый.

Биография 
Учился в Университете Приштины, был главой Независимого союза студентов Университета Приштины и одним из организаторов волнений албанских студентов, выступавших за разделение Югославии. В 1997 году он присоединился к бойцам Армии освобождения Косова. С 1997 по 1999 год Курти организовывал протесты студентов в Приштине и других крупных городах Косова. В 1999 году был приговорён к 15 годам тюремного заключения; в 2001 году после падения Милошевича был освобождён новым югославским правительством.

За это время он получил статус одного из самых известных лидеров косовского движения за независимость. Курти приобрёл широкий политический опыт и поддержку за рубежом в Вашингтоне, Нью-Йорке, Брюсселе, Копенгагене и в Европейском парламенте в Страсбурге. Он также встречался с высокопоставленными представителями Западной Европы и США.

3 февраля 2020 года парламент Косова утвердил правительство Курти. 25 марта парламент выразил вотум недоверия  за отказ ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19.

Партия Курти выиграла парламентские выборы 2021 года и 22 марта 2021 года парламент Косова утвердил .

Примечания

Ссылка 
 Kosova Crisis Center

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Правители Европы XXI века
Википедия:Биографии современников
Политики Косова
Премьер-министры Республики Косово
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Персоналии по алфавиту
Премьер-министры, вступившие в должность в 2021 году
Действующие руководители государств